TVP2 (TVP Dwa, Вторая программа Польского телевидения, «Dwójka» («Двойка»)) — польский общественный развлекательный телеканал. Входит в TVP.

В дополнение к SD-вещанию, также параллельно идёт вещание в формате HD. Вещание TVP2 HD началось в июне 2012 с началом UEFA Euro 2012.

См. также 
 Telewizja Polska
 Телевидение в Польше

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общественные телеканалы Польши
Польское телевидение
Телеканалы, запущенные в 1970 году
Общественные телеканалы по алфавиту
Общественные телеканалы общей тематики
Телеканалы на польском языке
Общественные HD-телеканалы